Појам комбинације може да означава:

 Комбинација, неуређен подскуп неког скупа елемената у комбинаторици.
 Комбинација (шах), низ потеза у шаху.